Jindrak est un nom de famille porté par :

 Karl Jindrak (1972-), pongiste autrichien ;
 Mark Jindrak (1977-), catcheur américain.